Die American League Championship Series 2012 (ALCS), in der Sportart Baseball, findet zwischen dem 13. und 18. Oktober 2012 statt. In ihr treten die Sieger der American League Division Series 2012 gegeneinander an, um den Gewinner der American League und damit ihren Vertreter in der World Series 2012 zu ermitteln.

Modus und Teilnehmer 

Es handelt sich um eine Best-of-Seven Serie.

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 

Die Postseason 2012 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht 

* Spiel 4 wegen Regens vom 17. auf den 18. Oktober verschoben.

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Samstag, 13. Oktober 2012 - 20:00 EDT, Yankee Stadium in New York City

Spiel 2 
Sonntag, 14. Oktober 2012 - 16:00 EDT, Yankee Stadium in New York City

Spiel 3 
Dienstag, 16. Oktober 2012 - 20:00 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Spiel 4 
Mittwoch, 18. Oktober 2012* - 16:00 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

* Spiel 4 wegen Regens vom 17. auf den 18. Oktober verschoben.

Zusammenfassung der Ergebnisse 
ALCS 2012 (4-0): Detroit Tigers besiegen New York Yankees

Zuschauer insgesamt: 179.171  Durchschnittliche Zuschauerzahl: 44.793

Einzelnachweise

Weblinks 
 2012 Postseason | MLB.com

2012
Baseball 2012
Sportveranstaltung in der Bronx
Sportveranstaltung in Detroit
Detroit Tigers
New York Yankees
Baseballwettbewerb